Bellet est un patronyme porté notamment par :
 Alain Bellet (né en 1949), écrivain français ;
 Auguste Emile Bellet (1856-1911), peintre français ;
 Benjamin-Louis Bellet (1805-1882), journaliste et écrivain français ;
 Abbé Charles-Félix Bellet (1846-1924), aumônier de l'asile de Tain, puis protonotaire apostolique, historien du Dauphiné
 Charles Bellet (1880-1924), homme politique français ;
 Daniel Bellet (1864-1918), économiste et professeur français ;
 Harry Bellet (né en 1960), journaliste et écrivain français ;
 Jean Albert Marie Joseph Bellet (1909-1980), général français ;
 Laurent Bellet, journaliste sportif français ;
 Louis-Charles Bellet (1880-1951), homme politique et industriel ;
 Maurice Bellet (1923-2018), prêtre français ;
 Pierre Bellet (1865-1924), peintre et graveur français.

et dans un patronyme à particule :
 Eugène Roissard de Bellet (1836-1918), homme politique français. 

et dans un patronyme composé :
 Corinne Rey-Bellet (1972-2006), skieuse alpine ;
 Jean-Jacques Rey-Bellet (né en 1950), personnalité politique suisse.
 Pierre-Maurice Rey-Bellet (1754-1834), personnalité politique du canton du Valais (Suisse).

Voir aussi 
 Le Bellet ou vin de Bellet, récolté sur le territoire de la commune de Nice.

Homonymie de patronyme